Tolstoi se poate referi la:
 Familia Tolstoi
 Lev Tolstoi (1828 - 1910)→ scriitor - autor al romanelor Război și pace și Anna Karenina
 Aleksei Nicolaevici Tolstoi (1883 — 1945)→ scriitor - autor al trilogiei Calvarul
 Aleksei Konstantinovici Tolstoi (1817 - 1875)→ poet, dramaturg, prozator
 Viktoria Tolstoy (n. 29 iulie 1974 în Stockholm, Suedia) - cântăreață suedeză de jazz
 Petre Andreevici Tolstoi (1645 - 1729) - primul ambasador rus la Constantinopol, și apoi șef al poliției secrete
 Alexandru Ivanovici Tolstoi (1770 — 1857) - general rus din timpul razboielor napoleoniene
 Feodor Petrovici Tolstoi (1783 — 1873) - pictor
 Tatiana Tolstaia (n. în 1951) - prozator rus
 Nicolai Tolstoi-Miloslavski (n. în 1935) - istoric britanic